Беленькая:

 Беленькая — река в России, протекает в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области, Кировской области.
 Беленькая — река в России, протекает в Белгородской области.
 Беленькая — река в Луганской области, правый приток Северского Донца.
 Беленькая — потухший вулкан в южной части полуострова Камчатка, представляющий собой небольшой вулканический конус.
 Фамилия
 Беленькая, Дина Вадимовна (род. 1993) — российская шахматистка, гроссмейстер (2016) среди женщин. 
 Беленькая, Майя Петровна (род. 1931) — советская фигуристка, выступавшая в одиночном и парном катании.
 Беленькая, Полина Юрьевна (род. 1986) — российская актриса.
 Топоним
 Беленькая — станция ДВЖД в Амурской области (пос. Беленький).

 См. также 
 Беленькие
 Беленький
 Беленькое
 Белая